Emil Larsen (1888–1942) – duński zapaśnik, olimpijczyk
 Emil Larsen (ur. 1991) – duński piłkarz, olimpijczyk

Zobacz też 
 Emil Larsson